Pierce puede ser:

 Franklin Pierce, presidente de EE. UU.

Autores de nombres científicos 
 G.J.Pierce - Gary J. Pierce 
 Pierce - John Hwett Pierce 1912-
 N.Pierce - Newton Barris Pierce 1856-1916.
 P.Pierce - Prince Pierce 
 S.M.Pierce - S.M. Pierce 
 S.Pierce - Simon Pierce 
 W.Pierce - Wright Pierce

Lugares 
EE.UU.
Pierce, Colorado
Pierce, Idaho
Pierce, Kentucky
Pierce, Nebraska
Pierce, Texas
Pierce, Wisconsin
monte Pierce: pico en las montañas White.
 Pierce County, varios lugares.

Canadá
 Pierce Range, una cadena montañosa en la isla de Vancouver, Columbia Británica